Daniel Ysaú Maurate Romero (*Acolla, Jauja, Junín; 26 de marzo de 1965) es un abogado y político peruano. Fue Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, de 17 de febrero de 2015 a 28 de julio de 2016, en el gobierno de Ollanta Humala.

Biografía 

Estudió en la Institución Educativa "Antenor Rizo Patrón Lequerica" de la ciudad de Cerro de Pasco. 
Daniel Maurate es abogado, docente de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega; Máster en Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España (no inscrito en la ANR), y cuenta con una Maestría con mención en Derecho Constitucional (egresado) y estudios de Maestría en Gestión Municipal y Desarrollo Local en la Universidad Nacional Federico Villarreal; y Maestría en Gobierno y Gestión Pública (egresado) en la Universidad San Martín de Porres. Ha sido Vocal Superior (S) en la Corte Superior de Justicia de Huaura, y Consultor en asuntos de Gestión Pública.

Experiencia Laboral 
En su carrera profesional, además de ejercer la profesión de abogado en diversas instancias judiciales y constitucionales, ha sido Director General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil del Ministerio del Interior del Perú (2011); asimismo ha ejercido la función de Vocal Superior (S) de la Corte Superior de Justicia de Huaura (2001–2003); desempeñándose también como Gerente General de la empresa Visionarios S.A.C. (2013-agosto de 2014)

El 29 de agosto de 2014 fue nombrado Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, siendo entonces Fredy Otárola Peñaranda el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú.

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
El 17 de febrero de 2015, juró como Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del gobierno del presidente Ollanta Humala, integrando un renovado gabinete presidido por Ana Jara. La ceremonia, en la que también juraron los ministros José Luis Pérez Guadalupe (Interior), Marcela Huaita Alegre (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Rosa María Ortiz Ríos (Energía y Minas) y Fredy Otárola Peñaranda (Justicia y DD.HH.), se realizó en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

En febrero de 2015, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, firmó un acta junto a miembros de diversas organizaciones juveniles, a fin de comprometerse a trabajar para generar políticas de empleo juvenil, a través de la reactivación de la Mesa de Diálogo Social y Políticas de Promoción del Empleo Juvenil del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.

Referencias

Véase también 
 Gobierno de Ollanta Humala

Alumnado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Abogados de Perú
Ministros de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú